«Жребий Салема» (, также известен под названиями «Жребий Салема», «Жребий», «Судьба Иерусалима») — роман  американского  писателя  Стивена Кинга.

Салемов Удел () — название вымышленного городка, где происходит действие романа. Городок, по местной легенде, назван так по имени огромного борова Салима, который был альфа-самцом одного из основателей города, и который «царил» на некоем участке (уделе). В разных изданиях книги на русском языке предлагались разные варианты, но наиболее соответствующий оригиналу — «Салимов Удел» (слово «удел» можно понять и как «судьба», и как «земельный надел»), в издании «Баркалая и Ко» в 1993 году (перевод Александровой Е. Ю.). 

Название романа является прямой отсылкой к городу Сейлем, который широко известен в популярной культуре тем, что являлся местом «охоты на ведьм». В 1914 году город почти полностью сгорел в результате большого пожара. Идея о Марстен-Хаусе была придумана под вдохновением образа дома с привидениями Хилл-Хаус из романа Ширли Джексон  «Призраки дома на холме», роман даже начинается с цитаты из книги. История же рода вампиров и упырей Марстенов прослеживается из написанной в 1922 году повести Г.Ф.Лавкрафта «Затаившийся Страх».

По книге снято два фильма в 1979 и 2004 годах.

Сюжет 
Пролог. Молодой мужчина и мальчик едут на машине по США через всю страну, и наконец, приезжают в Мексику, остановившись в небольшом городишке. Вскоре мужчина достаёт свежую американскую газету, где его заинтересовала статья про недавно обезлюдевший, маленький мэнский городок Салемс-Лот, некоторые жители которого покинули его без объяснения причин, а большинство пропали без вести. Мужчина советуется с мальчиком, и они решают вернуться в этот город.

За год до событий, известный молодой писатель Бен Миерс (мужчина из пролога), 5 сентября 1975 года, приезжает в родной городок Салемс-Лот, находящийся в штате Мэн, округе Камберленд, чтобы написать там свой новый роман и побороть детский страх перед заброшенным особняком Марстен-Хаус, чей мрачный образ нависает над всем городом. Одновременно с Беном в Салемс-Лот переезжает бизнесмен Ричард Стрейкер со своим загадочным партнёром Куртом Барлоу (которого никто не видел) и открывают здесь антикварный магазин, а также приобретают Марстен-Хаус. Прогуливаясь по городскому парку, Миерс встречает девушку Сьюзен Нортон, они быстро влюбляются друг в друга. Бен рассказывает ей, что приехал в Салемс-Лот в первую очередь побороть свой страх перед Марстен-Хаусом. Однажды в детстве он на спор зашёл туда и увидел в петле труп хозяина дома — Хьюби Марстена (в романе упоминается, что он при жизни переписывался с Куртом Барлоу), который в 1939 году убил свою жену и повесился сам. С тех пор дом пустовал и Миерс хотел бы написать роман о нём и выяснить, видел ли он в действительности призрака.

Вскоре два мальчика — братья Дэнни и Ральфи Глик, вечером отправляются в гости к своему другу Марку Питри, но на лесной тропинке кто-то нападает на них и похищает Ральфи. Явившийся позже домой Дэнни, не может вспомнить, что случилось, в итоге его увозят в больницу. Тем временем двое рабочих, по заказу Ричарда Стрейкера, привозят в подвал Марстен-Хауса таинственный ящик, а Бен Миерс знакомится с местным шестидесятитрёхлетним школьным учителем Мэттом Берком, вдвоём они приходят к мысли, что Хьюби Марстен был сатанистом, при его жизни в Салемс-Лоте пропадали дети. Дэнни идет на поправку, но на утро медсестра находит его мертвым по непонятной причине. Поиски Ральфи же так ничего и не дали.

После похорон Дэнни, разнорабочий Майк Райерсон закапывает гроб с ним, но вдруг у него возникает навязчивое чувство, что у мертвеца открыты глаза и появляется непреодолимое желание закрыть их, после чего он вскрывает гроб. Через сутки Мэтт Берк встречает в баре бледного и измученного Майка, тот говорит, что болен и совсем без сил, на шее же у него следы как от укуса, тогда Берк приводит Майка к себе домой переночевать. Ночью Мэтт слышит, как Райерсон кого-то приглашает и открывает окно, а затем слышит странные звуки похожие на детский смех. Утром Берк обнаруживает Майка мёртвым и тело увозят в морг. Мэтт рассказывает обо всём Миерсу, думая что Райерсона убил вампир, однако Бен сомневается. Этим же днём, бывший парень Сьюзен — Флойд Тиббитс, избивает Бена, после чего шериф сажает его под замок, впоследствии Тиббитс умирает в камере. Перед смертью Флойд болезненно реагировал на солнечные лучи. Вечером Сьюзен, по совету Бена, заходит домой к Берку и тот рассказывает и ей историю с Майком. Вдруг Мэтт слышит шум в спальне и поднявшись обнаруживает там Райерсона, ставшего вампиром. Майк пытается гипнотизировать Берка, но испугавшись распятия, выпрыгивает из окна и исчезает, после чего у Мэтта случается сердечный приступ и его увозят в больницу. В это время на свалке появляется высший вампир Курт Барлоу, который обращает местного сторожа, а в другом месте, вампир Дэнни Глик, проникнув в дом к одной семье, выпивает кровь из десятимесячного младенца.

Следующей ночью Дэнни стучится в окно к Марку Питри (без приглашения вампир не может войти в дом), но тот прогоняет его с помощью креста. Травмы Бена проходят и отошедший от приступа Мэтт Берк, сводит Миерса с молодым врачом Джимми Коуди и сообщает ему о вампирах. Коуди не особо верит в это, хотя соглашается, что люди в городе стали умирать от странной потери крови. Мэтт же утверждает, что всему виной Курт Барлоу, привезенный в их город его слугой Стрейкером, именно Стрейкер принёс Ральфи в жертву дьяволу, чтобы подготовить приезд хозяина. Тогда Бен и Джимми решают съездить ночью в морг и проверить тело недавно умершей матери Ральфи и Дэнни — Марджори Глик, чья смерть была похожа на смерть Райерсона. После заката Марджори оживает и нападает на них, но с распятием Бен прогоняет её. Этим же днём Сьюзен пытается пробраться в Марстен-Хаус, чтобы убедится, что там живут вампиры и сталкивается с Марком Питри, пришедшим с той же целью. В зловещем доме Марка оглушает и связывает Ричард Стрейкер, Сьюзен же он сажает в подвал к спящему Барлоу. Перед закатом Марку удается выбраться, избить Стрейкера отломанной ножкой кровати и сбежать, однако девушку спасти не удаётся, просыпается Барлоу. Ночью Сьюзен уже вампиром посещает Марка, но тот не пускает её.

Всё больше людей в Салемс-Лоте становятся вампирами за ночь. Марк находит Миерса и рассказывает о гибели Сьюзен, тот в шоке. Берк сообщает о вампирах местному католическому священнику, Дональду Каллахэну. Вскоре Бен, Коуди, Марк и Каллахэн идут в Марстен-Хаус убить главного вампира — Курта Барлоу (днем вампиры спят и просыпаются лишь после заката), но находят там лишь спящую Сьюзен, мертвого Стрейкера (Барлоу в гневе убил его за промах) и письмо, где Барлоу говорит, что уничтожит их всех. Бен находит в себе силы убить Сьюзен, вогнав ей кол в сердце, после чего герои уходят из зловещего особняка. Марк поздно вечером вместе с Каллахэном приходят к родителям Марка и рассказывают всё, но они не верят. Внезапно появляется Барлоу (ему не нужно приглашение, чтобы войти в дом) и убивает родителей Марка. Каллахэн с распятием, которое начинает светиться, пытается прогнать Барлоу, Марк же сбегает. Между священником и вампиром начинается битва веры, но вера Каллахэна оказывается слаба и вампир хватает священника, дав ему попробовать своей крови, после чего отпускает. Каллахэн идёт к себе в церковь, но не может войти, обжигаясь об ручку двери. В ужасе от того, что он сам теперь нечист, уезжает на автобусе из города .

Этой ночью вампиров становится ещё больше, а людей всё меньше, Салемс-Лот постепенно пустеет. Барлоу подсылает в больницу к Мэтту загипнотизированную мать Сьюзен, чтобы та убила его, но её обезвреживает больничный персонал и женщина вскоре скончалась. Городской шериф уезжает из города, разобравшись в ситуации, но не желающий связываться с нечистью. Днём от повторного инфаркта умирает Мэтт. Бен, Джимми и Марк ищут спящих вампиров, и Коуди догадывается, что Барлоу обосновался в подвале пансиона, где снимал комнату Миерс, сама хозяйка тоже стала вампиром. В подвале гибнет Коуди, угодив в ловушку, сделанную вампирами. Бен и Марк находят неподвижного Барлоу, который глазами гипнотизирует мальчика и тот пытается убить Миерса. Солнце садится, но Бен оглушает Марка и убивает уже встающего Барлоу, вбив ему кол в сердце, после чего тот рассыпается в прах. С помощью святой воды, Бен и Марк отгоняют других проснувшихся вампиров и уезжают из города, который уже не спасти, так как почти все жители или сбежали, или пополнили вампирские ряды. Вампиры же, обосновавшись в городе, периодически убивают жителей окрестных поселений и просто мимо проезжающих людей.

Эпилог, через год, Миерс и Питри возвращаются в мёртвый Салемс-Лот (власти страны так и не поняли, почему тот обезлюдел) и поджигают его, надеясь лишить вампиров ночных убежищ.

Герои 
 Бен Миерс (Ben Mears) — молодой высокий мужчина, «худощавый, бледный, с лицом далекого от жизни книжника и задумчивыми глазами под копной тёмных волос, выглядящих так, словно их чаще ворошили пятерней, чем расческой». Писатель. Потерял жену Миранду в автокатастрофе в 73-м — грузовик врезался в его мотоцикл (по данным полицейского расследования Бен не превышал скорость и не был пьян — видимо мотоцикл занесло на повороте). По убеждениям — левый. Участвовал в марше мира в Принстоне в 66-м, в маршах в Вашингтон в 68-м и 70-м. Был арестован во время марша в Сан-Франциско в ноябре 71-го. Участвовал в уничтожении вампиров городка Салемс-Лот.
 Марк Питри (Mark Petrie) — высокий для своего возраста одиннадцатилетний мальчик с твердым характером. Носит очки в стальной оправе, ростом выше большинства соучеников. Лицо его казалось беззащитным. Принимал активное участие в уничтожении вампиров городка Салемс Лот.
 Сьюзен Нортон (Susan Norton) — хорошенькая девушка со светлыми волосами, голубыми глазами и высоким, чистым лбом. Имела заочный диплом Бостонского университета (искусство и английский). Родом из городка Салемс-Лота. Там же прожила всю жизнь, стала вампиром и погибла.
Отец Каллахэн (Father Callahan) — священник, страдающий от алкоголизма из-за пошатнувшейся веры. К концу романа оказывается проклят вампиром Барлоу. Также появляется в другом романе Кинга «Тёмная башня: Волки Кальи».
 Джеймс Коуди (James Cody) — был врачом в городке Салемс Лот. Принимал активное участие в уничтожении вампиров. Погиб, попав в ловушку, расставленную вампирами.
 Мэтт Берк (Matthew Burke) — житель городка Салемс Лот. Во время действия романа Мэттью было 63 года. Высокий, коротко подстриженный человек. Учитель на пенсии, продолжал преподавать английский и заниматься школьным театром. Учителем в Салемс-Лот работал с 1952 года (учил полгорода). «…Измерил свой предмет вдоль и поперек…Он любил свою работу. Ученики не особенно его любили, но многие относились с уважением, а некоторые учились у него любви к своему делу, даже такой эксцентричной и смирной…» Имел маленький дом на Таггарт-Стрим-роуд, куда мало кто был вхож. Не был женат и не имел родных, кроме брата в Техасе, который работал в нефтяной компании и ни разу не написал Мэтту . Мэтт был одинок, но одиночество его не тяготило. По вероисповеданию — методист. Рок-фанат со времен Бадди Холли. Принимал активное участие в уничтожении вампиров. Умер в больнице от повторного сердечного приступа.
 Курт Барлоу (Kurt Barlow) — главный антагонист романа, высший вампир. Эмигрировал из Германии в 1938 году. Старая фамилия — Бройхен. В Америке прикрывался торговлей антиквариатом. Волосы седые, прорезанные несколькими черными прядями, зачесанные от высокого лба назад. Выступающие скулы, яркие необычайно глубокие глаза, в которых пляшут красные искры. Был уничтожен Беном Мирсом посредством осинового кола.
 Ричард Трокетт Стрейкер (Richard Throckett Straker) — англичанин пятидесяти восьми лет (во время действия романа «Судьба Иерусалима»), дьяволопоклонник, был помощником высшего вампира Курта Барлоу. Отец его был мебельщиком в Манчестере и оставил сыну приличный капитал. «Лысый как бильярдный шар, и такой же желтый. Брови его сходились в одну черную линию, и глаза под ними походили на глубокие темные дыры… Голос его был ровным и невыразительным, как прогноз погоды по радио…».Избит Марком Питри до смерти.

Написание романа 
По словам самого Кинга, роман задумывался, как литературная реминисценция «Дракулы» Брэма Стокера. В своей монографии «Пляска смерти» Кинг пишет:
«… я придал своему роману намеренное сходство с „Дракулой“ Брема Стокера, и немного погодя мне начало казаться, что я играю в интересную — для меня по крайней мере — игру в литературный рекетболл. „Жребий“ — мяч, а „Дракула“ — стена, и я бью о стену, чтобы посмотреть, куда отскочит мяч, и ударить снова. Кстати, некоторые траектории были крайне интересными, и я объясняю этот факт тем, что хотя мой мяч существовал в двадцатом веке, стена была продуктом девятнадцатого».

Из романа в процессе редактуры была убрана сцена, в которой крысы пожирают заживо одного из героев. В итоге сюжетная линия с крысами, которые несколько раз упоминаются в завязке, оказывается оборванной. Также в первоначальной версии город назывался не Салимов Удел, а Момсон; а главный вампир не Барлоу, а Сарлинов.

В этом романе впервые главный герой — писатель. Позднее Кинг станет часто использовать «писателя» как главного героя своих произведений.

Городок Салимов Удел был упомянут в песне Эминема «Lose Yourself», и в песне Нирваны «Serve The Servants».

Во время написания книги автор читал поэзию Джеймса Дикки, поэтому роман стилистически подражает этому автору.

История переводов на русский 
Впервые на русском языке роман был издан в 1993 году в двух разных вариантах - в переводе Екатерины Александровой и Вадима Эрлихмана. По свидетельству В. Эрлихмана, в экземпляре, с которого он делал перевод, отсутствовало несколько страниц, и он попросту сочинил сцену убийства предводителя вампиров Барлоу, и в таком виде книга была выпущена в свет, в каковом виде книга многократно переиздавалась разными издательствами.

Список изданий:
 Перевод Екатерины Александровой

 

 Перевод Вадима Эрлихмана
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Перевод Виктора Антонова

Связь с другими произведениями Кинга 
 Рассказ «Иерусалимов удел» (написанный раньше «Салимова Удела»), не имеет к данному роману никакого отношения, ни сюжетно, ни географически так как написан, на самом деле, по мотивам произведений Говарда Филлипса Лавкрафта.
 В рассказе «На посошок» из сборника «Ночная смена» описываются события, произошедшие после катастрофы в Салимовом Уделе.
 Салимов Удел упоминается в разговоре Бена в «Кладбище домашних животных».
 В «Оно» главный герой повторяет для самоконцентрации ту же поговорку, что и Марк Петри в «Жребии» — «Он стучится ко мне в ящик почтовый, говоря, что видел привидение снова…» (he thrusts his fists against the posts, and still insists he sees the ghosts)
 Один из главных героев книги, , является второстепенным героем цикла «Темная Башня» (в V—VII частях).
 Дорожный знак «На Салимов Удел» упоминается в «Оно», «Кладбище домашних животных», «Ловец снов» и «Волки Кальи»
 В 1991 году, роман, вместе с четырьмя другими произведениями писателя, был переиздан в мягкой обложке с предисловием от Клайва Баркера и изменённым цветовым оформлением

Приём
В обзоре творчества писателя в 2020 году Гилберт Круз из газеты The New York Times наряду с "Сиянием" назвал произведением классикой Стивена Кинга, содержащий  многие из самых узнаваемых элементов его стиля: главный герой-писатель, город Мэн, множество своеобразных персонажей, отголоски стандартов жанровой фантастики и незабываемо жуткие декорации.

Экранизации 
 Салемские вампиры (1979).
 Радиопостановка «Жребий Салема» на BBC Radio 4 (1995)
 Телефильм Участь Салема (2004).
 Жребий, выход запланирован на 2023 год.

См. также 
 Дракула
 Оно
 Отец Каллагэн
 Чепелуэйт
 Салимов Удел (фильм, 2004)
 Жребий (фильм, 2022)
 Джерусалемс-Лот (вымышленный город)

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Роман на сайте horrorking.com
 Информация по неполным русскоязычным переводам произведений С. Кинга. // fantlab.ru
 
 

Романы Стивена Кинга
Вампиры в литературе
Книги издательства «Doubleday»